Un serveur est littéralement une entité qui effectue un service.

Restauration 
 Serveur, personne qui sert les clients dans un restaurant, un bar, un café, etc.

Informatique 
 Serveur, dispositif informatique matériel ou logiciel qui offre des services à différents clients.